Swan Song oder Swansong steht für:

Filme:
 Swan Song (1980), US-amerikanischer Fernsehfilm von Jerry London (1980)
 Swan Song (1992), britischer Kurzfilm von Kenneth Branagh (1992)
 Swan Song (2021), US-amerikanisches Filmdrama von Todd Stephens (2021)
 Schwanengesang (Film) (Swan Song), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Benjamin Cleary (2021)
 Swan Song, Originaltitel von Columbo: Schwanengesang, Episode aus der Filmreihe Columbo (1974)

Musik:
 Swansong (Album), Album der Extrem-Metal-Band Carcass (1996)
 Swansong (Pärt), Komposition von Arvo Pärt (2014)
 Swan Song (Lied), Lied von Dua Lipa (2019)
 Swan Song Records, von Led Zeppelin gegründetes Musiklabel

Siehe auch:
 Schwanengesang (Begriffsklärung)